Гаррель () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Гаррель, Луи (род. 1983) — французский актёр, сын Филиппа Гарреля, брат Эстер Гаррель.
 Гаррель, Морис (1923—2011) — французский актёр, отец Филиппа Гарреля, дед Луи Гарреля и Эстер Гаррель.
 Гаррель, Надежда (Надин; 1939—2003) — французская писательница.
 Гаррель, Софья Николаевна (1904—1991) — актриса МХАТ в 1924—1991 гг., народная артистка РСФСР (1979).
 Гаррель, Филипп (род. 1948) — французский режиссёр, сын Мориса Гарреля, отец Луи Гарреля и Эстер Гаррель.
 Гаррель, Эстер (род. 1991) — французская актриса, дочь Филиппа Гарреля, сестра Луи Гарреля.

Топоним 
 Гаррель — посёлок в Германии.

Примечания